Сијенега де Ариба има више значења:

 Сијенега де Ариба (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сијенега де Ариба (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику